Die 11. U-17-Fußball-Weltmeisterschaft fand vom 16. September bis zum 2. Oktober 2005 in Peru statt. Titelverteidiger war die Nationalmannschaft von Brasilien, neuer Titelträger war die Nationalmannschaft von Mexiko. Bei dem Turnier wurde erstmals der Chip-Ball getestet, jedoch nicht für Schiedsrichterentscheidungen eingesetzt.

Spielorte

Teilnehmer

Modus 
 Die Vorrunde wird in vier Gruppen mit je vier Mannschaften gespielt.
 Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe erreichen das Viertelfinale.
 Ab dem Viertelfinale wird im K.-o.-System weitergespielt.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 

|}

|}

Finalrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der U-17-WM 2005 aufgeführt. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl ihrer Treffer bzw. bei gleicher Toranzahl alphabetisch.

Weblinks 
 Offizielle Seite des FIFA-Wettbewerbs

2005
Fußballveranstaltung 2005
Fußball (Peru)
Sportveranstaltung in Peru